Hellalive é o primeiro álbum ao vivo da banda estadunidense de thrash metal Machine Head, lançado em 2003. O álbum foi lançado para comprir os deveres contratuais com a Roadrunner Records (embora logo depois, a banda renovou com a gravadora novamente). Exceto por duas faixas (estas contendo a estréia do novo guitarrista Phil Demmel, ex-parceiro de Flynn no Vio-lence), o álbum inteiro foi gravado no dia 8 de dezembro no famoso Brixton Academy, localizado em Londres.

Faixas 
 "Bulldozer" – 5:01
 "The Blood, the Sweat, the Tears" – 4:16
 "Ten Ton Hammer" – 5:01
 "Old" – 4:59
 "Crashing Around You" – 5:31
 "Take My Scars" – 5:04
 "I'm Your God Now" – 6:22
 "None But My Own" – 7:16
 "From This Day" – 5:09
 "American High" – 3:34
 "Nothing Left" – 5:33
 "The Burning Red" – 6:09
 "Davidian" – 6:00
 "Supercharger" – 7:32

Integrantes 
 Robb Flynn - vocal & guitarra
 Ahrue Luster - guitarra
 Phil Demmel - guitarra
 Adam Duce - baixo
 Dave McClain - bateria

Álbuns de Machine Head
Álbuns de thrash metal
Álbuns de heavy metal
Álbuns ao vivo de 2003